Ната́лия Дми́триевна Поло́нская-Василе́нко (; , Харьков — 8 июня 1973, Дорнштадт, Баден-Вюртемберг) — украинский -эмигрант второй волны, действительный член Научного общества им. Тараса Шевченко (с 1947) и Украинской Свободной Академии Наук в Аугсбурге (с 1948).

Биография 
Родилась в русской дворянской семье, дочь киевского историка, генерал-майора Дмитрия Петровича Меньшова от брака с Марией Фёдоровной Мухортовой, происходившей из курских и орловских дворян. В 1901 году окончила киевскую Фундуклеевскую женскую гимназию. В 1905—1911 годах обучалась на историко-филологическом отделении Высших женских курсов в Киеве. В 1909 работала в археологической экспедиции В. Хвойко, в 1913 сдала вступительные экзамены на историко-филологический факультет Киевского университета св. Владимира.

В 1910—1924 годах преподавала историю и географию в гимназиях, занимала профессорские должности в ряде учебных заведений, в том числе в Киевском университете. В 1920-х гг. овладела украинским языком и с тех пор писала свои труды преимущественно на нём.

В 1923 году вышла замуж за бывшего министра образования и иностранных дел Украинской державы Николая Василенко, который вскоре был арестован и обвинён в контрреволюционной деятельности. Благодаря усилиям жены он через некоторое время был реабилитирован. В последние годы жизни Николай Василенко был тяжело болен и умер в 1935 году.

В 1918—1925 году работала в Киевском археологическом институте, в 1924—1941 годах — во Всеукраинской академии наук (в 1934—1938 была освобождена от работы по политическим мотивам). В 1927—1932 годах — профессор Киевского художественного института.

В октябре 1940 года в Москве защитила докторскую диссертацию на тему: «Очерки по истории заселения южной Украины в середине XVIII века (1734—1775 гг.)».

Во время германской оккупации Украины — директор Института Археологии Академии Наук (октябрь-декабрь 1941) и Киевского Центрального Архива Старинных Актов (декабрь 1941 — сентябрь 1943), научный консультант Музея-архива переходного периода (1942). Кроме того, входила в состав орготдела Киевской городской управы, была одной из ответственных за переименования городских улиц.

В сентябре 1943 года, незадолго до освобождения Киева, переехала на Запад. С октября 1943 года — референт Украинского центрального комитета во Львове (во главе с Владимиром Кубийовичем). В 1944 года читала лекции в Украинском свободном университете в Праге.

После переезда университета в Мюнхен с 1945 года — профессор данного университета в Мюнхене, с 1965 года — вице-президент Украинского Исторического Общества. С 1966 года — декан философского факультета Украинского свободного университета.

Сочинения 
 «Очерки по истории заселения южной Украины в середине XVIII века (1734—1775 гг.)» (1940)
 
 
 
 
 «Процес Центра Дій» (1955)
 «Особливості Української Православної Церкви» (1959)
 «Гетьман Мазепа та його доба» (1959)
 «Перші віки християнства на Україні» (1963)
 «Запоріжжя XVIII століття та його спадщина» (тт. 1-2, 1965-67)
 «Українська Академія Наук» (тт. 1-2, 1955-57)
 «Український Вільний Університет (1921-71)» (1971)

Ссылки 
  
 
 Аудиозапись воспоминаний Наталии Дмитриевны Полонской-Василенко (1965) 

Выпускницы Фундуклеевской женской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Члены Научного общества имени Шевченко
Члены Киевского общества древностей и искусств
преподаватели Украинского свободного университета
Члены Таврической учёной архивной комиссии
Украинские коллаборационисты